Archibald Leitch (1865-1939), architecte écossais ;
 Alexander Leitch, baron Leitch (1947-), homme d'affaires et pair britannique ;
 Cecil Leitch (1891-1977), golfeuse anglaise ;
 Christopher Leitch, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 David Leitch (1975-), réalisateur, cascadeur et producteur américain ;
 Donovan Leitch, Jr. (1967-), acteur, réalisateur et chanteur américain d’origine écossaise ;
 Donovan Philip Leitch (Donovan) (1946-), musicien britannique ;
 Kellie Leitch (1970-), femme politique canadienne ;
 Megan Leitch (1965-), actrice canadienne.